Pookikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pookikari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Pookikari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar